Böhmisch bezeichnet:

 historisch die tschechische Sprache
 die böhmische Küche

Siehe auch:

 Tschechen
 Deutschböhmen und Deutschmährer
 Böhmen